Вильярехо-де-Орбиго () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Орбиго. Занимает площадь 36,27 км². Население — 3 244 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Residencia Aldeas Betania

Муниципалитеты Леона